Chevrolet Vectra bezeichnet folgende, vornehmlich in Südamerika angebotene PKW-Modelle des GM-Konzerns:
 Opel Vectra, ab 2009 Opel Insignia, beispielsweise in Chile
 Opel Astra H, ab 2005, beispielsweise in Brasilien